Helgen steht für:

 die Helling, den Platz in einer Werft, auf dem ein Schiff gebaut wird
 altertümlicher Ausdruck für ein (Heiligen-)Bild, heute vor allem gebraucht für die Schautafeln der Basler Fasnacht

Helgen ist der Familienname folgender Personen:

 Kristofer Helgen (* 1980), US-amerikanischer Zoologe